Lance Henriksen, amerykański aktor i scenarzysta
 Vera Henriksen, norweska pisarka
 Rene Henriksen, duński piłkarz
 Henriksen (nazwisko), jedno z najbardziej popularnych nazwisk w Danii i Norwegii